Az 1981-es Australian Open női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Döntős)
  Tracy Austin (Negyeddöntős)
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Andrea Jaeger (Negyeddöntős)
  Hana Mandlíková (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Wendy Turnbull (Elődöntős)

  Evonne Cawley (Negyeddöntős)
  Barbara Potter (Második kör)
  Mima Jaušovec (Harmadik kör)
  Virginia Ruzici (Első kör)
  Bettina Bunge (Harmadik kör)
  Sue Barker (Harmadik kör)
  Kathy Jordan (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1